Bald Mountain Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Bald Mountain Creek (Elmore County, Idaho)
 Bald Mountain Creek (Idaho County, Idaho)
 Bald Mountain Creek (Humboldt County, Kalifornien)
 Bald Mountain Creek (Shasta County, Kalifornien)
 Bald Mountain Creek (Nevada), im Washoe County
 Bald Mountain Creek (North Carolina), im Yancey County
 Bald Mountain Creek (Oklahoma), im Pittsburg County
 Bald Mountain Creek (Oregon), im Curry County
 Bald Mountain Creek (Wyoming), im Big Horn County